TO kan syfta på:

 TO – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Tonga
 T.O. – en nykteristorganisation, se Templarorden